Kultuk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Oblast Irkutsk (Russland):
 Kultuk (Sljudjanski), Siedlung städtischen Typs im Sljudjanski rajon
 Kultuk (Ussolski), Dorf im Ussolski rajon